Le quai des Belges est l'ancien nom du quai de la Fraternité,   une plaque tournante du transport urbain de Marseille. Il est situé face au Vieux-Port.
 Le quai des Belges est une voie de circulation de la ville de Strasbourg.
 Quai des Belges est une émission de télévision culturelle belge.